Atzelbach und Atzlbach sind geographische Namen:

Orte:
 Atzelbach (Ottenhofen im Schwarzwald), Wohnplatz im zentralen Gemeindeteil von Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Atzlbach, Einöde von Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Gewässer:
 Atzelbach oder Nanzweiler Bach, linker Zufluss des Glans in Nanzweiler, Ortsgemeinde Nanzdietschweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Atzelbach (Landgraben), linker Zufluss des dort noch Apfelbach genannten Landgrabens (zur Weschnitz) in Heiligkreuz, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Atzelbach (Unterwasserbach), linker Zufluss des Unterwasserbachs (zur Acher) bei Atzelbach, Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Atzlbach (Oberteisendorfer Ache), Zufluss der Oberteisendorfer Ache (zur Sur) nach Mühlpoint, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern